«Механика счастья» () — фильм режиссёров Нерсеса Оганесяна и Гора Саакяна, снятый в 1982 году.

Премьера: 11 июня 1982 (Ереван), апрель 1983 (Москва)

Сюжет 
Проектировщица Сона, вдова и мать троих детей, однажды обращает своё внимание на закоренелого холостяка Рубена. С тех пор инженер, мастер на все руки и неисправимый мечтатель думает только о ней…

В ролях 

 Азат Гаспарян — Рубен
 Алла Туманян — Сона
 Верджалуйс Мириджанян — тетя Ашхен
 Лилита Аветисян — младшая дочь Соны
 Марика Акопян — старшая дочь Соны
 Каро Айрапетян — Скрипач
 Мурад Костанян — Дядя Артавазд
 Георгий Минасян — Певец в ресторане
 Ида Мкртчян
 Размик Мансурян
 Георгий Асланян
 Карен Джангирян
 Ишхан Гарибян
 Мамикон Манукян
 Хачик Назаретян
 Михаил Паязатян — сын Соны
 Марика Тумасова
 Левон Нерсесян
 Арусь Папян
 Лиана Бурназян — эпизод
 Армен Хостикян — доктор

Съёмочная группа 
 Режиссёры: Нерсес Оганесян, Гор Саакян
 Сценарист: Эммануил Мнацаканян
 Оператор: Альберт Явурян
 Композитор: Арно Бабаджанян
 Художник: Рафаэль Бабаян

Литература 
 Давтян И. — Простая история (Худож. фильм. «Механика счастья». Постановка Н. Оганесяна) // Коммунист, 15 апреля 1983

Ссылки 
 
 

Фильмы студии «Арменфильм»
Фильмы СССР 1982 года
Фильмы-мелодрамы СССР